Het woord convers betekent
 in religieuze context: lekenbroeder
 in de taalkunde: tegengestelde.